Jméno a příjmení Jiří Janda má více nositelů:
 Jiří Janda (1865–1938) – český zoolog, zakladatel pražské ZOO
 Jiří Janda (politik) (* 1964) – politik
 Jiří Janda (sochař) (* 1956) – český akademický sochař a výtvarník
 Jiří Janda (zoolog) (1958–1994) – český zoolog a ekolog